Gnathonarium är ett släkte av spindlar som beskrevs av Karsch 1881. Gnathonarium ingår i familjen täckvävarspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Täckvävarspindlar
Gnathonarium